Julita kan syfta på:

 Julita socken – en socken i Södermanland
 Julita landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1970
Julita församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –2010
 Julita kyrka – en kyrkobyggnad i Katrineholmsbygdens församling
 Julita distrikt – ett distrikt i Katrineholms kommun och Södermanlands län 2016–
 Julita bruk – ett kanongjuteri i Julita socken i Katrineholms kommun i Södermanland
 Julita gård – en herrgård i Julita socken i Katrineholms kommun i Södermanland
 Julita skans – en friluftsmuseianläggning vid Julita gård
 Julita kloster – ett munkkloster för cisterciensorden